Понтіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 120 км на північний захід від Діжона, 17 км на північний схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 717,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Понтіньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Понтіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна